Ezraela (voornaam), Hebreeuwse meisjesnaam
 Ezraela (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam